Джонні-Мнемонік (фільм), «Джонні Мнемонік» () — канадсько-американський фантастичний фільм 1995 року.
 Мнемоніка, Мнемоніки ( — мистецтво запам'ятовування) (мнемотехніка) — сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій.